Наланда (англ. Nalanda; фр. Nalanda) — многозначный термин.

 Наланда — буддийский университет и монастырский комплекс, существовавший в V—XII веках на севере Индии.
 Наланда (:en:Nalanda Buddhist Institute, Bhutan) - буддийский университет и монастырь, построенный в Бутане в XVIII веке и действующий до сих пор.
 Наланда — строящийся в департаменте Тарн во Франции тибетский буддийский монастырь.
 Наланда — округ в индийском штате Бихар.